Delilah может означать следующее:

 Далила () — персонаж Ветхого Завета.
 Delilah — альбом британского вокалиста Тома Джонса (1968).
 «Delilah» — песня Тома Джонса из одноимённого альбома (1968).
 «Delilah» — песня рок-группы Queen с альбома Innuendo (1991).
 «Delilah» — песня рок-группы The Cranberries с альбома Bury the Hatchet.
  — британская певица.